Григорий Смирнов:
 Смирнов, Григорий Васильевич (1897—1960) — советский военачальник, генерал-майор.
 Смирнов, Григорий Лаврентьевич (1910—1981) — советский государственный деятель, министр сельского хозяйства РСФСР.
 Смирнов, Григорий Прокопьевич (1891—1918) — диакон Русской православной церкви, священномученик.
 Смирнов, Григорий Яковлевич (1913—1990) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.